Der Färöische Handballpokal (färöisch Steypakappingin í føroyskum hondbólti) ist der Pokalwettbewerb für Handball-Vereinsmannschaften der Männer und Frauen. Im Gegensatz zur Meisterschaft, die 1943 erstmals ausgetragen wurde, wird dieser erst seit 1985 beziehungsweise 1987 ausgespielt. Von 2012 bis 2017 hieß der Pokal aufgrund eines Sponsorings Coca-Cola Cup, seitdem Faxe Kondi-kappingin. Der Sieger ist für den EHF-Pokal startberechtigt, wobei 2019/20 kein färöischer Verein am europäischen Wettbewerb teilnahm. Der Wettbewerb wird im Januar und Februar ausgetragen.

Frauen

Aktueller Modus 

Die sieben Erstligisten werden in zwei Gruppen à drei beziehungsweise vier Mannschaften eingeteilt, wobei Jeder gegen Jeden spielt. Danach spielen jeweils der Gruppenerste und -zweite im Halbfinale mit Hin- und Rückspiel gegeneinander. Die beiden Sieger, bei Torgleichheit entscheidet die Auswärtstorregel, bestreiten das Endspiel um den Pokal.

Endspiele um den Pokal

Siegerliste

Erwähnenswertes 

 1987 und 1988 bestritten jeweils die ersten und zweiten Mannschaften von Neistin Tórshavn das Pokalendspiel.
 Neistin Tórshavn konnte den Pokal zwischen 1994 und 1998 fünf Mal in Folge gewinnen.
 Dagegen stand Stjørnan Klaksvík zwischen 2004 und 2012 neun Mal in Folge im Finale, wovon sieben Spiele gewonnen wurden.
 Den höchsten Sieg im Finale erzielte 1989 Neistin Tórshavn gegen Søljan Sandavágur mit einem 29:7.
 Die meisten Tore erzielten mit jeweils 31 Vestmanna ÍF 2001 sowie Stjørnan Klaksvík 2007. Die wenigsten Tore warf Søljan Sandavágur 1989 mit sieben.

Männer

Aktueller Modus 

Die sieben Erstligisten werden gemeinsam mit einer zweiten Mannschaft in zwei Gruppen à vier Mannschaften eingeteilt, wobei Jeder gegen Jeden spielt. Danach spielen jeweils der Gruppenerste und -zweite im Halbfinale mit Hin- und Rückspiel gegeneinander. Die beiden Sieger, bei Torgleichheit entscheidet die Auswärtstorregel, bestreiten das Endspiel um den Pokal.

Endspiele um den Pokal

Siegerliste

Erwähnenswertes 

 Stranda ÍF konnte den Pokal zwischen 2004 und 2008 vier Mal in Folge gewinnen, dies gelang ebenso Neistin Tórshavn zwischen 2009 und 2012.
 Zwischen 2001 und 2008 stand Stranda ÍF zudem acht Mal in Folge im Finale, wovon sechs Spiele gewonnen wurden.
 Den höchsten Sieg im Finale erzielte 1996 Kyndil Tórshavn gegen Vestmanna ÍF mit einem 29:18.
 Die meisten Tore erzielte mit 35 Kollafjarðar ÍF 2013. Die wenigsten Tore warfen mit jeweils 14 Neistin Tórshavn 1987 sowie Kyndil Tórshavn 1992.

Weblinks 
 Kvinnur – Vinnarar hjá kvinnum gjøgnum árini (färöisch)
 Menn – Vinnarar hjá monnum gjøgnum árini (färöisch)

Pokal
Erstveranstaltung 1985